Het Parlement van Jura (Frans: Parlement), is het kantonsparlement van het kanton Jura. Het Parlement heeft wetgevende bevoegdheden en bestaat uit 60 leden die via algemeen kiesrecht worden gekozen voor de duur van vier jaar. De laatste verkiezingen vonden op 22 oktober 2006 plaats.

Samenstelling Parlement 1998, 2002 
De samenstelling van het Parlement na de verkiezingen van 1998 en 2002 ziet er als volgt uit:

Samenstelling Parlement 2006

Externe links 
 Officiële website van het Parlement (in het Frans)
 Website verkiezingsuitslagen 1998, 2002 (in het Frans)

Zie ook 
 Regering van Jura
 Kantonsparlement

Jura
Jura (kanton)